Kereplye, vesszőből font hótalp
Kereplye, szlovákiai település
 kereplye, tájszó a kereplőre

Jegyzetek